Jacob Marcus (Nederlands ondernemer) (1702-1750) was een Nederlands koopman en verzamelaar
 Jacob Marcus (Zweeds ondernemer) (1749-1819) was een Duits-Zweeds zakenman en oprichter van de joodse gemeenschap in Zweden